Битва при Абукире:

 Битва при Абукире (1798) — морское сражение между флотами Великобритании под командованием адмирала Нельсона и Франции под командованием адмирала Брюйеса.
 Битва при Абукире (1799) — сухопутное сражение между французской армией генерала Бонапарта и турецкой армией.
 Битва при Абукире (1801) — сухопутное сражение между британской армией под командованием генерала Эберкромби и французской армией под командованием генерала Фриана